Bentley Brooklands (1992) – luksusowa duża limuzyna produkowana w latach 1980–1992.
 Bentley Brooklands (2008) – luksusowe duże coupe produkowane w latach 2008–2011.